Eiger steht für:

 Eiger, Berg in den Berner Alpen
 Eiger (Mönchengladbach), Ortsteil von Giesenkirchen, Mönchengladbach Ost in Nordrhein-Westfalen
 Eiger (Fahrradmarke), Markenname des Schweizer Herstellers Dauwalder
 Władysław Eiger (1907–1991), polnischer Pianist, Arrangeur und Komponist